Leptomelanconium är ett släkte av svampar. Leptomelanconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptomelanconium